«El Pino» puede referirse a:

Toponimia

en España 
Principado de Asturias
 El Pino (C.P. 33687), localidad de Aller.
 El Pino (C.P. 33457), localidad de Castrillón.
 El Pino (C.P. 33416), localidad de Molleda, Corvera de Asturias.
 El Pino (C.P. 33580), localidad de Lieres, Siero.
 El Pino (C.P. 33317), localidad de Cardo, Villaviciosa.
 El Pino (C.P. 33310), localidad de Coro, Villaviciosa.
Cáceres
 El Pino (C.P. 10514 Kini jrjdjjdjfjdjdjekwksl), localidad de la provincia de Cáceres.
La Coruña
 El Pino (C.P. 15821), municipio de la provincia de La Coruña.

en Estados Unidos 
 El Pino (The Pine Tree), paisaje natural en Los Ángeles, California.

en Guatemala 
 El Pino, laguna en Barberena, departamento de Santa Rosa.

en México 
 El Pino (Amatepec)
 El Pino (Amealco de Bonfil)
 El Pino (Angostura)
 El Pino (Apatzingán)
 El Pino (Arroyo Seco)
 El Pino (Batopilas)
 El Pino (Bejucal de Ocampo)
 El Pino (Chalchihuites)
 El Pino (Chicontepec)
 El Pino (Cosalá)
 El Pino (Coyame del Sotol)
 El Pino (El Tule)
 El Pino (Galeana)
 El Pino (Guadalupe y Calvo)
 El Pino (Guanaceví)
 El Pino (Huejuquilla el Alto)
 El Pino (Iturbide)
 El Pino (Jalpan de Serra)
 El Pino (Jiménez del Teul)
 El Pino (Jiquipilas)
 El Pino (La Grandeza)
 El Pino (La Paz)
 El Pino (Lagos de Moreno)
 El Pino (Manuel Benavides)
 El Pino (Mezquitic)
 El Pino (Morelia)
 El Pino (Pluma Hidalgo)
 El Pino (Quiriego)
 El Pino (Saltillo)
 El Pino (San Francisco del Rincón)
 El Pino (San Miguel el Alto)
 El Pino (San Pedro Tlaquepaque)
 El Pino (Santa Cruz de Juventino Rosas)
 El Pino (Santiago Papasquiaro)
 El Pino (Saucillo)
 El Pino (Sinaloa)
 El Pino (Tamazula)
 El Pino (Temósachi)
 El Pino (Tierra Nueva)
 El Pino (Tumbiscatío)
 El Pino (Tzitzio)
 El Pino (Urique)
 El Pino (Valparaíso)
 El Pino (Xilitla)
 El Pino (Zapopan)
 El Pino (Zaragoza)

en República Dominicana 
 El Pino, municipio en la provincia de Dajabón.